Ка́рлос Го́мес (, род. 1 января 1962, Нью-Йорк) — американский актёр.

Биография 
Гомес родился в Нью-Йорке в латиноамериканской семье. Он начал актёрскую карьеру в начале 1980-х, играя небольшие роли в кино и на телевидении. Его первой заметной ролью стал парамедик-гей Рауль Мелендес в телесериале «Скорая помощь». Позже он сыграл второстепенные роли во многих телесериалах, среди которых «Друзья», «Зачарованные», «24 часа», «Акула» и «Мадам госсекретарь»; и фильмах — «Отчаянный», «Миротворец» и «Переговорщик». В телесериале «Болота» он исполнял регулярную роль патологоанатома Карлоса Санчеса, напарника главного героя; сериал продержался в эфире A&E четыре сезона.

Избранная фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США